Johann Laurenz ist der Name folgender Personen:

Siehe auch
 Johann Laurent